Il doppio del torneo di tennis West of England Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nduka Odizor e Michiel Schapers che hanno battuto in finale Paul Hand e Branislav Stankovič 4-6, 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Neil Broad /  Piet Norval (quarti di finale)
 Nduka Odizor /  Michiel Schapers (Campioni)

 John Fitzgerald /  Sandon Stolle (primo turno)
 Andrew Castle /  Paul Wekesa (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 1991